

Cieki 
Bobryk – t. Bobrzyk, białorus. Бобрык, ros. Бобрик
 Bobryk Pierwszy – rzeka w południowej Białorusi (obwód brzeski), lewy dopływ Prypeci
 Bobryk Drugi – rzeka w południowej Białorusi (obwód homelski), lewy dopływ Prypeci
 Bobryk – rzeka w północnej Białorusi (obwód miński), prawy dopływ Uszy
 Bobryk – rzeka w północnej Ukrainie (obwód żytomierski), lewy dopływ Teterewa
 Bobryk – struga na Lubelszczyźnie, prawy dopływ Bobrówki

Osoby 
 Kaciaryna Bobryk – białoruska lekkoatletka

Przypisy

Bibliografia